Stari Skucani je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu općine Kapela, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 181 stanovnika te 64 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 129 stanovnika.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Kapela